Looze steht für:

 Looze, französische Gemeinde im Département Yonne

Looze ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Looze (* 1972), niederländischer Triathlet
 Roger De Looze (1922–1961), belgischer Politiker und Minister
 Tracy Looze (* 1972), niederländische Triathletin

Siehe auch:
 Loose (Begriffsklärung)
 Loze
 Lose